Майк Моттау (,  19 березня 1978, Бостон) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду США.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1996 року.

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 182-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Калгарі Флеймс», «Нью-Джерсі Девілс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюїнс» та «Флорида Пантерс».

Загалом провів 340 матчів у НХЛ, включаючи 19 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної США, у складі якої брав участь у 7 іграх. Виступав за національну збірну США, провів 16 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Бостона
Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Спортсмени з Массачусетсу